76628 Kozí Hrádek – asteroide della fascia principale
 Castello di Kozí Hrádek – castello della Repubblica Ceca